Die Abkürzung UDF steht für:
 U-Boot-Doppelfernrohr, siehe U-Boot-Zieloptik
 Ulster Defence Force in Irland
 Unducted Fan, Triebwerksform in Flugzeugen
 Unerkannt durch Freundesland, illegale Abenteuerreisen
 Union Defence Force, Armee der Südafrikanischen Union
 Union démocratique fédérale, Partei in der Schweiz, siehe Eidgenössisch-Demokratische Union
 Union pour la démocratie française, Parteienbündnis in Frankreich
 Uniqueness Database File, Textdatei für unbeaufsichtigte Software-Installationen
 Universal Disk Format, plattformunabhängiges Dateisystem
 User Defined Function, benutzerdefinierte Funktion

Siehe auch:
 United Democratic Front

UDF